

Географія 

 Рапід () — округ (парафія) у штаті  Луїзіана, США.

Спорт 

Футбол
  «Рапід» (Бухарест) — румунський футбольний клуб
  «Рапід» (Відень) — австрійський футбольний клуб
  «Рапід» (Гідігіч) — молдовський футбольний клуб
Хокей
  «Рапід» (Київ) — український хокейний клуб

Див. також 
 Рапід-Веллі
 Рапід-Сіті